Carmel puede referirse a:

Localidades 
 Ciudad Carmel, en Israel;
 El Carmelo (en catalán El Carmel), barrio de Barcelona, España;
 Carmel (Indiana), ciudad de Indiana, EU;
 Carmel (Maine);
 Carmel (Nueva York);
 Carmel-by-the-Sea, ciudad de California;
 Carmel Highlands;
 Carmel Valley.

Personas 
 Roger C. Carmel, actor estadounidense.

Otros 
 el nombre común de la planta Plantago lanceolata.